Bamiã (cidade)
 Bamiã (distrito)
 Bamiã (província)